Morgantown puede hacer referencia a diferentes localidades de Estados Unidos:
Morgantown (Indiana)
Morgantown (Kentucky)
Morgantown (Misisipi)
Morgantown (Pensilvania)
Morgantown (Virginia Occidental)